Aphra Behn, Brits schrijfster
 Ari Behn, Noors schrijver en documentairemaker
 Clément Behn, Belgisch volksvertegenwoordiger, burgemeester en arts
 Emma Tallulah Behn, lid van het koninklijk huis van Noorwegen
 Leah Isadora Behn, lid van het koninklijk huis van Noorwegen
 Maud Angelica Behn, lid van het koninklijk huis van Noorwegen